Turniej pocieszenia został organizaowany dla reprezentacji uczestniczących w turnieju olimpijskim 1912, które nie awansowały do strefy medalowej turnieju. Reprezentacja Węgier, która wygrała turniej po wygranej w finale 3:0 z reprezentacją Austrii, rozpoczęła zmagania w tej fazie rozgrywek od drugiej rundy.

Pierwsza runda

Austria – Norwegia

Cesarstwo Niemieckie – Imperium Rosyjskie

Włochy – Szwecja

Półfinały

Węgry – Cesarstwo Niemieckie 

{| width="100%"
| width="50%" valign="top" |

| valign="top" |
| width="50%" valign="top" |

Austria – Włochy 

{| width="100%"
| width="50%" valign="top" |

| valign="top" |
| width="50%" valign="top" |

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Turniej na RSSSF.com 

Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912